Czesław Błaszczak (1907–1985) – szachista i działacz szachowy
 Jan Błaszczak (1880–1957) – rolnik, sołtys Broniszewic, poseł na Sejm RP
 Janina Błaszczak (1924–2010) – podpułkownik WP
 Joanna Błaszczak (1971-2021) – poslak językoznawczyni
 Łukasz Błaszczak (ur. 1977) – polski prawnik, naukowiec
 Mariusz Błaszczak (ur. 1969) – polityk, samorządowiec, poseł na Sejm RP, minister
 Mirosława Błaszczak-Wacławik (1951–2022) – polska historyczka filozofii, działaczka opozycji w okresie PRL
 Stanisław Błaszczak (1901–1983) – oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej
 Zbigniew Błaszczak (1926–2019) – lekarz weterynarii, urzędnik państwowy i polityk, senator